Drumbl ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Drumbl (* 1976), österreichische Schriftstellerin
 Johann Drumbl (* 1943), österreichischer Germanist und Sprachwissenschaftler
 Ottokar Drumbl (1907–1944), österreichischer Lehrer und nationalsozialistischer Funktionär